Ollie steht für:

 ein Skateboardtrick, siehe Skateboardtrick #Ollie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ollie (Alabama), im Monroe County
 Ollie (Georgia), im Gilmer County
 Ollie (Iowa), im Keokuk County
 Ollie (Kentucky), im Edmonson County
 Ollie (Louisiana), im Plaquemines Parish
 Ollie (Montana), im Fallon County
 Ollie (Texas), im Polk County

Ollie ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Ollie (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Olie
 Olli